Виктор Фёдорович Сопин (род. , ) — мэр Дзержинска с 1991 по 1995 год и, вновь, с 2010 по 2012.

Биография 
В 18 лет пошёл работать учеником электромонтёра на завод «Заря». Параллельно с работой получил образование политолога. В 1990 году был избран заместителем председателя городского Совета народных депутатов, а через год стал первым мэром Дзержинска. Руководил городом с 1991 по 1995 год, одновременно возглавляя городскую Думу первого созыва.

Главы Дзержинска (Нижегородская область)